Down to Earth pode se referir a

Cinema
 Down to Earth (1932), filme com Will Rogers
 Down to Earth (1947), filme com Rita Hayworth
 Down to Earth (2001), filme com Chris Rock
 Casa de Lava, filme português (1994) também chamado de Down to Earth

Música
 Down to Earth (álbum de Rainbow)
 Down to Earth (álbum de Ozzy Osbourne)
 Down to Earth (álbum de Jem)
 Down to Earth (álbum de Nektar)
 Down to Earth (álbum de Stevie Wonder)
 Down to Earth (álbum de Nichelle Nichols)
 Down to Earth (álbum de Jimmy Buffett)
 Down to Earth (álbum de Monie Love)
 Down to Earth (álbum de Alexis & Fido)
"Down to Earth" (single de Peter Gabriel)

Desambiguações de artes